Сан Хосе де Алтамира има више значења:

 Сан Хосе де Алтамира (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Хосе де Алтамира (Виља де Ариста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику